Појам Аријел може да се односи на:
 Аријел, сателит
 Аријел, измишљени лик из америчке анимирнае серије Роботек
 Аријел, награда Мексичке филмске академије
 Аријел (Мала сирена)